Duncombe steht für:

 Duncombe (Iowa), Ortschaft im Webster County in Iowa, USA
 (3368) Duncombe, Asteroid 
 Duncombe Park, Landhaus südwestlich von Helmsley in der englischen Verwaltungseinheit North Yorkshire
 Elizabeth Duncombe (* 1989), englische Triathletin